LEEL steht für:
 Lloyd Electric and Engineering Ltd., indischer Konzern, weltweiter Zugausstatter

Leel steht für:
 Leel (Ludhiana), indisches Dorf, Distrikt Ludhiana, Bundesstaates Punjab
 Leel (Jalandhar), indisches Dorf, Distrikt Jalandhar, Bundesstaates Punjab

Abkürzung